

Architecture
Les spolias (neutre pl. du latin spolium) ou remplois/réemplois, désignent la réutilisation de matériaux (spécialement colonnes, chapiteaux et plaques de marbre) ainsi que d’œuvres d’art de monuments déjà existants comme matériaux de construction dans un nouvel édifice soit pour des raisons idéologiques, soit pour des considérations purement économiques.

Droit
En droit de la famille québécois, le remploi d'un bien possédé avant le mariage donne lieu à une déduction au patrimoine familial en vertu de l'article 418 du Code civil du Québec. Cette disposition prévoit que le remploi, pendant le mariage, d'un bien du patrimoine familial possédé lors du mariage donne lieu aux mêmes déductions, compte tenu des adaptations nécessaires (art. 418 c.c.Q.).

Notes et références

Architecture byzantine
Droit au Québec